zahm steht für:
 zahm, Adjektiv zu Zahmheit

Zahm ist Namensbestandteil in:
 Zahm Andrist, Berg (2681 m) im Kanton Bern, Schweiz
 Zahm Geissberg, Berg (2416 m) im Kanton Nidwalden, Schweiz

Zahm ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Francis Zahm (1862–1954), amerikanischer Aeronaut
 Charlie Zahm, US-amerikanischer Folk-Musiker
 John Augustine Zahm (1851–1921), amerikanischer Priester, Autor, Wissenschaftler und Forschungsreisender
 Norman Zahm (* 1981), deutscher Kanute

Siehe auch: